Stoletovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Столетово) :
Stoletovo, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Stoletovo, village bulgare de l'obchtina d'Opan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.